Мито может означать:

 Мито — крупный японский город в префектуре Ибараки.
 Мито — город в префектуре Айти.
 Мито — город в префектуре Симане.
 Мито — город в префектуре Ямагути.
 Мито — феодальное княжество в Японии периода Эдо.
 Мито (Мыто; ) — город в районе Рокицани Пльзенского края Чехии.

См. также 
 Cagiva Mito — марка мотоциклов.
 Alfa Romeo MiTo — марка автомобилей.
 Андзи Мито — персонаж из серии игр Guilty Gear.